

Patronyme 
Kingsley est un nom porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anna Kingsley (1793-1870), ancienne esclave d'Afrique de l'Ouest, devenue propriétaire de plantation ;
 Sir Ben Kingsley (1943-), acteur britannique d'ascendance indienne ;
 Brigitte Kingsley  (1976-), actrice et productrice canadienne ;
 Charles Kingsley (1819-1875), écrivain britannique ;
  (1899-1996), joueur de tennis britannique ;
 Ferdinand Kingsley (1988-), acteur britannique ;
 Gershon Kingsley (1922-2019), musicien allemand ;
 Mary Kingsley (1862–1900), exploratrice britannique ;
 Jean-Pierre Kingsley (1943-), fonctionnaire canadien ;
 John Sterling Kingsley (1854-1929), zoologiste américain ;
 Omar Kingsley (ou Olmer ou Olmar ; 1840-1879), voltigeur équestre américain qui usurpa son sexe pendant des années ;
 Peter Kingsley (1953-), philosophe britannique
 Stella Peter Kingsley (2002-), haltérophile nigériane.

Prénom 
Kingsley est un prénom.

Toponyme 

 Kingsley, une ville du comté de Plymouth, en Iowa, aux États-Unis ;
 Kingsley (Kentucky) ;
 Kingsley (Cheshire) en Angleterre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais